La Rançon, film américain de 1925 ;
 La Rançon (Ransom!) est un thriller américain d'Alex Segal, sorti en 1956 ;
 La Rançon, téléfilm de Yvan Butler diffusé en 1983 ;
 La Rançon - ou Rançon au Québec - (Ransom) est un thriller américain de Ron Howard, sorti en 1996 ;
 La Rançon est une bande dessinée mettant en scène Guy Lefranc, parue en 2020.